Flynt ist der Künstlername

 eines französischen Rappers, siehe Flynt (Rapper)

Flynt ist der Familienname folgender Personen:

 Althea Flynt (1953–1987), vierte Frau von Larry Flynt und die Mitverlegerin des Erotikmagazins Hustler
 Henry Flynt (* 1940), US-amerikanischer Avantgardekünstler
 John James Flynt junior (1914–2007), US-amerikanischer Politiker
 Larry Flynt (1942–2021), US-amerikanischer Verleger

Siehe auch:
 Flint